Urbano Santos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Urbano Santos (ort), Maranhão, 
 Urbano Santos (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar